Timarc (general), general atenenc.
 Timarc d'Atenes, polític atenenc 
 Timarc (sàtrapa), sàtrapa de Babilònia.
 Timarc de Milet, tirà de Milet.
 Timarc de Rodes, gramàtic grec